ou  (pouvant se traduire en français par Monsieur grand/gros) peut faire référence à :

 Mr. Big, un groupe de hard rock américain,
 Mr. Big (1989), premier album du groupe,
 Mr. Big Live (1992), deuxième album live du groupe.
 Mr. Big, une chanson du groupe de hard rock Free
 , un groupe musical britannique.
 Monsieur Swing (Mister Big) (1943), un film américain de Charles Lamont.
 Mr. Big, une technique policière,
 (2007), un film documentaire sur ce type d'opération.
 Mr. Big, la plus grande barre chocolatée produite par Cadbury.
 Mister Big, un personnage de l'univers de James Bond.
 "Mr. Big", de son vrai nom John James Preston et incarné par Chris Noth, est un des personnages principaux de la série américaine Sex And The City (1998-2004) et le grand amour de Carrie Bradshaw incarnée par Sarah Jessica Parker.
 Mr. Big, un personnage des séries Art of Fighting et The King of Fighters.

Voir aussi 
 Mr Bigg's, une chaîne de restauration rapide nigeriane